Merten ist der Name von geographischen Objekten:

im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland:
 Merten (Bornheim), Ortsteil der Stadt Bornheim
 Merten (Eitorf), Ortsteil der Gemeinde Eitorf
 Burg Merten, Burg bei Merten (Eitorf)
 Kloster Merten, Augustinerinnenkloster in Merten (Eitorf)
im Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich:
 Merten (Moselle), Gemeinde

Merten steht auch für:
 Martin, männlicher Vorname
 Merten (Familienname), Familienname
 Merten (Unternehmen), deutsches Unternehmen der Gebäudeinstallationstechnik

Siehe auch:
 Märten
 Merton